|-
|(48001)||2001 BZ41|| align=right|15,3|| align=right|1,947|| align=right|0,069|| align=right|19,70|| align=right|2,717||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48002)||2001 BN44|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,152|| align=right|2,97|| align=right|3,652||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48003)||2001 BZ49|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,182|| align=right|8,52|| align=right|5,608||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48004)||2001 BS61|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,162|| align=right|2,47|| align=right|3,625||MBA||31. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48005)||2001 BM66|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,067|| align=right|7,83|| align=right|3,566||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48006)||2001 BF67|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,171|| align=right|6,86|| align=right|3,413||MBA||30. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48007)||2001 BH67|| align=right|14,2|| align=right|2,385|| align=right|0,151|| align=right|13,18|| align=right|3,684||MBA||30. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48008)||2001 BX67|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,168|| align=right|4,27|| align=right|3,617||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48009)||2001 BK69|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|3,03|| align=right|3,620||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48010)||2001 BD70|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,256|| align=right|23,26|| align=right|3,523||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48011)||2001 BQ73|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,108|| align=right|11,69|| align=right|3,557||MBA||29. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48012)||2001 BV77|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,126|| align=right|8,61|| align=right|3,841||MBA||25. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48013)||2001 CB1|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,081|| align=right|5,09|| align=right|3,626||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48014)||2001 CS6|| align=right|16,1|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|5,58|| align=right|3,272||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48015)||2001 CQ8|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|6,79|| align=right|3,541||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48016)||2001 CQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,409|| align=right|0,151|| align=right|24,58|| align=right|3,739||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48017)||2001 CW16|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,181|| align=right|5,64|| align=right|4,183||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48018)||2001 CB36|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,175|| align=right|7,77|| align=right|3,644||MBA||15. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(48019)||2001 CD43|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,267|| align=right|17,19|| align=right|4,311||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48020)||2001 DC|| align=right|15,8|| align=right|2,174|| align=right|0,038|| align=right|2,80|| align=right|3,204||MBA||16. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(48021)||2001 DN6|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,151|| align=right|5,64|| align=right|3,444||MBA||16. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(48022)||2001 DJ7|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|6,17|| align=right|4,069||MBA||16. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48023)||2001 DL7|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,218|| align=right|4,73|| align=right|4,387||MBA||16. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48024)||2001 DJ17|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,098|| align=right|7,61|| align=right|3,759||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48025)||2001 DS17|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,173|| align=right|7,32|| align=right|3,628||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48026)||2001 DN24|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,098|| align=right|6,86|| align=right|3,440||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48027)||2001 DG29|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,062|| align=right|7,19|| align=right|3,604||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48028)||2001 DX31|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,701||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48029)||2001 DS37|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,080|| align=right|7,27|| align=right|3,588||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48030)||2001 DH39|| align=right|16,6|| align=right|2,287|| align=right|0,132|| align=right|3,82|| align=right|3,458||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48031)||2001 DL39|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,081|| align=right|3,70|| align=right|3,211||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48032)||2001 DX42|| align=right|16,0|| align=right|2,534|| align=right|0,199|| align=right|2,60|| align=right|4,034||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48033)||2001 DJ44|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,031|| align=right|3,09|| align=right|3,299||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48034)||2001 DM53|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|1,27|| align=right|3,763||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48035)||2001 DM67|| align=right|16,3|| align=right|2,451|| align=right|0,170|| align=right|1,72|| align=right|3,836||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48036)||2001 DA68|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,088|| align=right|4,68|| align=right|3,568||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48037)||2001 DE68|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|6,46|| align=right|3,367||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48038)||2001 DC69|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,164|| align=right|8,26|| align=right|4,574||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48039)||2001 DT69|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|6,49|| align=right|3,703||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48040)||2001 DL70|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,160|| align=right|1,84|| align=right|3,776||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48041)||2001 DE71|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,105|| align=right|5,97|| align=right|3,744||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48042)||2001 DO71|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,234|| align=right|5,35|| align=right|3,638||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48043)||2001 DF74|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,072|| align=right|6,22|| align=right|3,541||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48044)||2001 DZ74|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,257|| align=right|16,11|| align=right|5,458||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48045)||2001 DD81|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,097|| align=right|6,16|| align=right|3,460||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48046)||2001 DO83|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|3,673||MBA||23. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48047)||2001 DL86|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,055|| align=right|6,88|| align=right|3,472||MBA||22. februar 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(48048)||2001 DG88|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,218|| align=right|13,81|| align=right|4,572||MBA||24. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48049)||2001 DB90|| align=right|14,4|| align=right|2,468|| align=right|0,127|| align=right|11,00|| align=right|3,877||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48050)||2001 DK92|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,160|| align=right|10,00|| align=right|4,111||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48051)||2001 DV93|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,086|| align=right|3,51|| align=right|3,337||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48052)||2001 DZ98|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,166|| align=right|11,43|| align=right|4,241||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48053)||2001 EL|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,111|| align=right|5,92|| align=right|4,399||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48054)||2001 EM|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,082|| align=right|6,77|| align=right|3,634||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48055)||2001 EQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,082|| align=right|2,43|| align=right|3,181||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48056)||2001 EF4|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,196|| align=right|3,97|| align=right|3,702||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48057)||2001 EO5|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,071|| align=right|3,66|| align=right|3,575||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48058)||2001 EE7|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,195|| align=right|4,72|| align=right|3,458||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48059)||2001 ET7|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|2,98|| align=right|3,809||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48060)||2001 EY7|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,136|| align=right|6,48|| align=right|3,397||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48061)||2001 EZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,154|| align=right|3,64|| align=right|4,108||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48062)||2001 EK8|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,270|| align=right|5,66|| align=right|4,332||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48063)||2001 EP9|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,456||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48064)||2001 EL16|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,122|| align=right|5,07|| align=right|3,580||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48065)||2001 EK17|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,223|| align=right|22,71|| align=right|5,352||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48066)||2001 EH20|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|2,25|| align=right|3,762||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48067)||2001 EF21|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,131|| align=right|8,81|| align=right|3,385||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48068)||2001 EU26|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,153|| align=right|3,05|| align=right|3,541||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48069)||2001 FP|| align=right|14,3|| align=right|3,032|| align=right|0,118|| align=right|12,62|| align=right|5,279||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|48070 Zizza||2001 FB4|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,203|| align=right|3,35|| align=right|4,823||MBA||19. marec 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(48071)||2001 FV5|| align=right|13,3|| align=right|2,324|| align=right|0,134|| align=right|12,62|| align=right|3,541||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48072)||2001 FB11|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,143|| align=right|7,66|| align=right|3,790||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48073)||2001 FC13|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|6,44|| align=right|3,763||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48074)||2001 FC15|| align=right|15,5|| align=right|2,483|| align=right|0,125|| align=right|6,64|| align=right|3,911||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48075)||2001 FY15|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,081|| align=right|13,07|| align=right|4,131||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48076)||2001 FZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|3,314||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48077)||2001 FX24|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,066|| align=right|6,40|| align=right|3,320||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48078)||2001 FQ25|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,136|| align=right|2,81|| align=right|4,650||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48079)||2001 FQ33|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,209|| align=right|11,39|| align=right|4,275||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48080)||2001 FF34|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,195|| align=right|5,65|| align=right|3,589||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48081)||2001 FJ35|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,162|| align=right|1,89|| align=right|4,125||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48082)||2001 FT35|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,047|| align=right|6,64|| align=right|3,572||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48083)||2001 FO36|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,128|| align=right|1,91|| align=right|3,784||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48084)||2001 FV37|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,128|| align=right|3,99|| align=right|4,191||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48085)||2001 FU41|| align=right|15,1|| align=right|2,486|| align=right|0,131|| align=right|1,52|| align=right|3,918||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48086)||2001 FV41|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,076|| align=right|1,92|| align=right|3,750||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48087)||2001 FZ41|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,166|| align=right|1,70|| align=right|4,396||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48088)||2001 FG42|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,243|| align=right|2,97|| align=right|4,391||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48089)||2001 FH42|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,236|| align=right|7,60|| align=right|4,574||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48090)||2001 FK42|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,176|| align=right|2,07|| align=right|3,706||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48091)||2001 FT44|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,087|| align=right|6,75|| align=right|3,768||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48092)||2001 FL45|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,164|| align=right|3,39|| align=right|3,396||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48093)||2001 FR46|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|9,19|| align=right|4,590||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48094)||2001 FX47|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,045|| align=right|7,16|| align=right|3,530||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48095)||2001 FZ50|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,107|| align=right|2,53|| align=right|3,728||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48096)||2001 FP51|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|1,81|| align=right|3,711||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48097)||2001 FW52|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,136|| align=right|3,96|| align=right|3,846||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48098)||2001 FL54|| align=right|12,6|| align=right|3,165|| align=right|0,212|| align=right|14,08|| align=right|5,631||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48099)||2001 FT57|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|11,43|| align=right|5,521||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48100)||2001 FW57|| align=right|13,7|| align=right|2,671|| align=right|0,139|| align=right|12,80|| align=right|4,364||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48101)||2001 FB61|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,157|| align=right|2,76|| align=right|3,723||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48102)||2001 FH64|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,115|| align=right|6,85|| align=right|3,532||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48103)||2001 FP66|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,072|| align=right|7,98|| align=right|3,293||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48104)||2001 FN68|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,304|| align=right|15,18|| align=right|4,225||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48105)||2001 FR70|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,088|| align=right|2,51|| align=right|3,700||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48106)||2001 FV70|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|4,298||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48107)||2001 FZ70|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,171|| align=right|3,90|| align=right|3,288||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48108)||2001 FG71|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|6,65|| align=right|3,571||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48109)||2001 FV72|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,108|| align=right|5,84|| align=right|3,876||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48110)||2001 FX72|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,035|| align=right|5,28|| align=right|4,215||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48111)||2001 FT74|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|6,95|| align=right|3,710||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48112)||2001 FV74|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,087|| align=right|6,52|| align=right|3,879||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48113)||2001 FJ77|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,064|| align=right|6,26|| align=right|3,627||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48114)||2001 FW77|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,184|| align=right|6,48|| align=right|3,352||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48115)||2001 FF83|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,203|| align=right|3,30|| align=right|3,569||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48116)||2001 FK90|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,117|| align=right|6,42|| align=right|3,640||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48117)||2001 FL90|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,076|| align=right|4,03|| align=right|4,380||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48118)||2001 FX95|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,113|| align=right|7,69|| align=right|3,714||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48119)||2001 FK97|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,131|| align=right|15,53|| align=right|4,013||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48120)||2001 FT97|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,070|| align=right|7,30|| align=right|3,698||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48121)||2001 FE99|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,113|| align=right|12,81|| align=right|3,708||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48122)||2001 FQ100|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,155|| align=right|15,88|| align=right|4,342||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48123)||2001 FP101|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,225|| align=right|5,61|| align=right|4,323||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48124)||2001 FZ101|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|8,59|| align=right|3,500||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48125)||2001 FK105|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,192|| align=right|1,47|| align=right|3,779||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48126)||2001 FS105|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,135|| align=right|7,54|| align=right|3,377||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48127)||2001 FX105|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,271|| align=right|9,72|| align=right|4,221||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48128)||2001 FU107|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,178|| align=right|4,44|| align=right|3,637||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48129)||2001 FF112|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,185|| align=right|3,64|| align=right|3,547||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48130)||2001 FF119|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,146|| align=right|12,80|| align=right|4,273||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48131)||2001 FK119|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,124|| align=right|12,23|| align=right|5,364||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48132)||2001 FA122|| align=right|14,3|| align=right|2,666|| align=right|0,212|| align=right|11,68|| align=right|4,353||MBA||29. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48133)||2001 FV126|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,156|| align=right|5,88|| align=right|3,687||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48134)||2001 FD127|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,108|| align=right|7,22|| align=right|3,626||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48135)||2001 FC128|| align=right|13,9|| align=right|3,190|| align=right|0,145|| align=right|2,12|| align=right|5,697||MBA||31. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48136)||2001 FO141|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,097|| align=right|4,50|| align=right|4,125||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48137)||2001 FS143|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,121|| align=right|7,45|| align=right|3,751||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48138)||2001 FF144|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,107|| align=right|5,68|| align=right|4,070||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48139)||2001 FY144|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,120|| align=right|18,50|| align=right|4,292||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48140)||2001 FT148|| align=right|14,1|| align=right|2,527|| align=right|0,195|| align=right|13,54|| align=right|4,017||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48141)||2001 FE150|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,182|| align=right|5,06|| align=right|3,645||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48142)||2001 FG151|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,197|| align=right|19,63|| align=right|5,557||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48143)||2001 FY155|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|13,02|| align=right|4,106||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48144)||2001 FQ156|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,066|| align=right|7,98|| align=right|3,673||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48145)||2001 FJ157|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,163|| align=right|7,01|| align=right|3,819||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48146)||2001 FR159|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|3,60|| align=right|3,545||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48147)||2001 FO160|| align=right|14,2|| align=right|2,717|| align=right|0,187|| align=right|17,79|| align=right|4,478||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48148)||2001 FF161|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|7,88|| align=right|4,627||MBA||29. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48149)||2001 FX162|| align=right|16,2|| align=right|2,216|| align=right|0,022|| align=right|6,33|| align=right|3,298||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48150)||2001 FA165|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,069|| align=right|11,10|| align=right|3,539||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48151)||2001 FJ169|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,097|| align=right|10,66|| align=right|4,408||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48152)||2001 FS172|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,118|| align=right|14,33|| align=right|4,086||MBA||25. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48153)||2001 FW172|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,201|| align=right|11,97|| align=right|5,577||MBA||31. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48154)||2001 GT3|| align=right|13,9|| align=right|2,809|| align=right|0,231|| align=right|10,40|| align=right|4,708||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48155)||2001 GU4|| align=right|14,2|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|10,95|| align=right|3,867||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48156)||2001 GT5|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,157|| align=right|4,35|| align=right|3,408||MBA||13. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48157)||2001 GB7|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,159|| align=right|10,74|| align=right|4,611||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48158)||2001 GM9|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,135|| align=right|12,88|| align=right|4,446||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|48159 Saint-Véran||2001 HY|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,036|| align=right|4,08|| align=right|4,382||MBA||16. april 2001||Saint-Veran||Saint-Veran
|-
|(48160)||2001 HC3|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,151|| align=right|4,17|| align=right|5,195||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48161)||2001 HM3|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,107|| align=right|7,48|| align=right|3,704||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48162)||2001 HX3|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|3,34|| align=right|4,117||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48163)||2001 HD5|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,053|| align=right|6,59|| align=right|3,572||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48164)||2001 HJ9|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,178|| align=right|13,75|| align=right|5,359||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48165)||2001 HH10|| align=right|13,1|| align=right|3,051|| align=right|0,132|| align=right|13,74|| align=right|5,329||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48166)||2001 HT10|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,173|| align=right|4,19|| align=right|3,390||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48167)||2001 HS11|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,175|| align=right|5,40|| align=right|5,241||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48168)||2001 HC12|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,057|| align=right|4,96|| align=right|3,676||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48169)||2001 HV12|| align=right|14,4|| align=right|2,750|| align=right|0,026|| align=right|7,67|| align=right|4,559||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48170)||2001 HP15|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,040|| align=right|1,96|| align=right|3,679||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|48171 Juza||2001 HZ15|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,051|| align=right|1,92|| align=right|3,723||MBA||23. april 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(48172)||2001 HY18|| align=right|15,4|| align=right|2,932|| align=right|0,135|| align=right|0,37|| align=right|5,019||MBA||24. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48173)||2001 HM19|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,105|| align=right|1,79|| align=right|4,353||MBA||24. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48174)||2001 HF21|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,081|| align=right|7,31|| align=right|3,663||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48175)||2001 HB23|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,103|| align=right|16,17|| align=right|4,354||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48176)||2001 HF26|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,106|| align=right|2,00|| align=right|4,171||MBA||27. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48177)||2001 HF27|| align=right|13,8|| align=right|3,188|| align=right|0,139|| align=right|6,84|| align=right|5,691||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48178)||2001 HU31|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,035|| align=right|21,32|| align=right|4,417||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48179)||2001 HY31|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,132|| align=right|8,41|| align=right|5,565||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(48180)||2001 HN32|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,044|| align=right|8,25|| align=right|4,079||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48181)||2001 HW32|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,102|| align=right|3,45|| align=right|4,584||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48182)||2001 HH40|| align=right|13,9|| align=right|2,561|| align=right|0,065|| align=right|12,86|| align=right|4,098||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48183)||2001 HD41|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,106|| align=right|15,90|| align=right|4,082||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48184)||2001 HA44|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|6,30|| align=right|3,551||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48185)||2001 HK44|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,041|| align=right|5,87|| align=right|4,548||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48186)||2001 HL45|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,221|| align=right|7,93|| align=right|5,410||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48187)||2001 HU46|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,084|| align=right|1,96|| align=right|4,598||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48188)||2001 HX48|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,130|| align=right|13,04|| align=right|4,083||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48189)||2001 HR49|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,307|| align=right|13,24|| align=right|5,552||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48190)||2001 HA53|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,127|| align=right|5,90|| align=right|3,431||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48191)||2001 HX54|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,039|| align=right|6,17|| align=right|3,558||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48192)||2001 HL57|| align=right|14,0|| align=right|2,856|| align=right|0,172|| align=right|13,77|| align=right|4,826||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48193)||2001 HO58|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,245|| align=right|23,36|| align=right|5,163||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48194)||2001 HX63|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,048|| align=right|5,79|| align=right|4,429||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48195)||2001 HJ65|| align=right|15,0|| align=right|2,518|| align=right|0,050|| align=right|13,35|| align=right|3,995||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48196)||2001 JU1|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,293|| align=right|9,97|| align=right|4,549||MBA||11. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48197)||2001 JO2|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,155|| align=right|8,14|| align=right|4,683||MBA||15. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48198)||2001 JA6|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|4,32|| align=right|4,155||MBA||11. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48199)||2001 JU6|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,182|| align=right|13,93|| align=right|3,783||MBA||14. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48200)||2001 KU1|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,165|| align=right|12,76|| align=right|4,109||MBA||19. maj 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(48201)||2001 KD3|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,040|| align=right|3,92|| align=right|4,479||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48202)||2001 KL5|| align=right|13,6|| align=right|3,123|| align=right|0,151|| align=right|6,36|| align=right|5,518||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48203)||2001 KQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,462|| align=right|0,125|| align=right|13,66|| align=right|3,862||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48204)||2001 KG8|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,019|| align=right|3,22|| align=right|3,560||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48205)||2001 KX11|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,106|| align=right|4,21|| align=right|4,686||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48206)||2001 KV13|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,168|| align=right|0,96|| align=right|5,709||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48207)||2001 KE15|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,104|| align=right|8,45|| align=right|4,114||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48208)||2001 KJ17|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,157|| align=right|13,28|| align=right|5,287||MBA||20. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48209)||2001 KM18|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,065|| align=right|11,11|| align=right|5,253||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48210)||2001 KG22|| align=right|13,8|| align=right|2,711|| align=right|0,076|| align=right|10,42|| align=right|4,462||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48211)||2001 KN22|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,085|| align=right|8,47|| align=right|5,356||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48212)||2001 KO24|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,028|| align=right|11,09|| align=right|4,596||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48213)||2001 KP24|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,036|| align=right|21,05|| align=right|4,427||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48214)||2001 KB27|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,204|| align=right|9,89|| align=right|4,240||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48215)||2001 KO28|| align=right|13,2|| align=right|2,685|| align=right|0,103|| align=right|10,48|| align=right|4,398||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48216)||2001 KE38|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,114|| align=right|13,85|| align=right|4,234||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48217)||2001 KL38|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,108|| align=right|9,97|| align=right|4,104||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48218)||2001 KZ38|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,014|| align=right|20,70|| align=right|5,576||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48219)||2001 KN39|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,179|| align=right|23,63|| align=right|3,544||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48220)||2001 KX40|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,173|| align=right|13,49|| align=right|5,351||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48221)||2001 KA41|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,131|| align=right|13,92|| align=right|4,228||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48222)||2001 KJ42|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,079|| align=right|6,50|| align=right|3,709||MBA||19. maj 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(48223)||2001 KV43|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,136|| align=right|7,31|| align=right|4,326||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48224)||2001 KK44|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,095|| align=right|11,25|| align=right|4,450||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48225)||2001 KG55|| align=right|14,6|| align=right|2,793|| align=right|0,151|| align=right|7,79|| align=right|4,666||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48226)||2001 KK56|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,195|| align=right|14,83|| align=right|4,398||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48227)||2001 KG58|| align=right|14,3|| align=right|2,842|| align=right|0,156|| align=right|10,93|| align=right|4,790||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48228)||2001 KB59|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,156|| align=right|8,41|| align=right|4,605||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48229)||2001 KP63|| align=right|14,3|| align=right|2,776|| align=right|0,149|| align=right|14,82|| align=right|4,625||MBA||20. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48230)||2001 KS65|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,056|| align=right|12,92|| align=right|4,538||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48231)||2001 KF69|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,094|| align=right|3,34|| align=right|4,341||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48232)||2001 KY70|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,151|| align=right|13,00|| align=right|3,603||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48233)||2001 LY9|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,237|| align=right|6,90|| align=right|5,642||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48234)||2001 LT13|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,103|| align=right|9,21|| align=right|5,395||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48235)||2001 MG2|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,004|| align=right|22,46|| align=right|3,643||MBA||19. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48236)||2001 MP3|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,094|| align=right|28,03|| align=right|4,257||MBA||19. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48237)||2001 MJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,399|| align=right|0,208|| align=right|17,71|| align=right|6,264||MBA||23. junij 2001||Powell||Powell
|-
|(48238)||2001 ML11|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,134|| align=right|26,75|| align=right|3,857||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48239)||2001 MM13|| align=right|14,4|| align=right|2,521|| align=right|0,209|| align=right|9,85|| align=right|4,001||MBA||24. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48240)||2001 NE|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,062|| align=right|10,16|| align=right|5,430||MBA||8. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48241)||2001 NS12|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,186|| align=right|8,94|| align=right|5,772||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48242)||2001 PB1|| align=right|12,6|| align=right|3,022|| align=right|0,101|| align=right|8,77|| align=right|5,253||MBA||2. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48243)||2001 PE7|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|10,54|| align=right|4,221||MBA||11. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(48244)||2001 PG8|| align=right|13,7|| align=right|3,082|| align=right|0,053|| align=right|11,16|| align=right|5,409||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(48245)||2001 PD9|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,123|| align=right|10,87|| align=right|5,206||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48246)||2001 QG32|| align=right|12,9|| align=right|3,149|| align=right|0,272|| align=right|7,15|| align=right|5,588||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48247)||2001 QU101|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,196|| align=right|3,34|| align=right|4,039||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48248)||2001 RP69|| align=right|14,5|| align=right|2,852|| align=right|0,116|| align=right|7,20|| align=right|4,817||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48249)||2001 SY345|| align=right|11,9|| align=right|5,160|| align=right|0,012|| align=right|7,53|| align=right|11,73||JUT||23. september 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48250)||2001 TH9|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,096|| align=right|9,88|| align=right|5,162||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov